Боровский — опустевший поселок в Бузулукском районе Оренбургской области. Входит в состав сельского поселения Троицкий сельсовет.

География 
Находится на расстоянии примерно 39 километров по прямой на север-северо-восток от города Бузулук.

Население
Население составляло 5 человек в 2002 году (украинцы 80%), 0 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Бузулукского района